Adelsdorf může být:

 Adelsdorf – příslušník starobylého slezského šlechtického rodu Adelsdorfů
jméno sídel v Německu
 Adelsdorf, obec v zemském okresu Erlangen-Höchstadt v Bavorsku

německé jméno českého sídla
 ves Adolfovice na Jesenicku

německé jméno sídla v Polsku
 Zagrodno, město v okrese Złotoryja v Dolnoslezském vojvodství, rodové sídlo Adelsdorfů

Německé názvy sídel v Česku